Mollenbeck oder Mollenbec ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Heinrich Mollenbeck (1622–1693), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Bernhard Ludwig Mollenbeck (1658–1720), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Heinrich Mollenbeck (1669–1739), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Johannes Mollenbeck (1592–1624), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer